Ана́р — мужское имя и топоним.

Известные носители 

 Рзаев, Анар Расул оглы (известен по имени; род. 1938) — советский и азербайджанский писатель, режиссёр и сценарист, общественный деятель.
 Анар (мифология) — персонаж скандинавской мифологии; отец Ёрд.

Топоним 

 Анар (станция) — станция в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана.
 Вали-ду-Анари — муниципалитет в Бразилии.

Другие значения 

  — балет Власова Владимира Александровича.

См. также 

 Анаров
 Анари
 Анарский сельский округ